Dieter Dengler - piloto da Marinha dos Estados Unidos.
Carlos Dengler - baixista da banda Interpol.

Desambiguação